Double Vision (band), Spaanse band
Double Vision (Arena), album van Arena
Double Vision (Foreigner), album van Foreigner
Double Vision (Gordon Giltrap), album van Gordon Giltrap